Piotr Wasilewski – polski siatkarz i trener siatkówki
 Piotr Wasilewski – polski ziemianin, powstaniec listopadowy, działacz gospodarczy